Tim Story (né en 1970) est un réalisateur américain de films.
 Tim Story (né en 1957) est un compositeur américain d'ambient.